Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 39-es jelzésű villamosok:

Magyarország 

 39-es villamos (Budapest)megszűnt

Belgium 

 39-es villamos (Brüsszel)